

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Kosowiec – przysiółek wsi Dąbrówka Łubniańska w woj. opolskim, w pow. opolskim, w gminie Łubniany
 Kosowiec – osada leśna w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Piecki

Miejscowość na Ukrainie 
 Kosowiec – wieś na Ukrainie w rejonie gródeckim obwodu lwowskiego.

Inne 
 Kosowiec – szczyt (955 m n.p.m.) w Bieszczadach Zachodnich

Zobacz też 
 Kosowice